قطر. è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato al Qatar.

Domini di primo livello
Qatar